Příjmení Čulen má více nositelů:

 Marek Čulen (1887–1957), československý politik a poslanec Národního shromáždění republiky Československé za KSČ
 Martin Čulen (1823–1894), slovenský matematik a pedagog
 Konštantín Čulen (1904–1964), slovenský novinář, historik a představitel slovenského exilu v Severní Americe